Doris le nombre puede hacer referencia a

 Doris, una oceánide, hija por tanto de Océano y Tetis y una de las diosas especialmente asociadas al mar. Estaba casada con el póntida Nereo, con quien tuvo a Glauco y a cincuenta hijas llamadas nereidas.
 Doris, la segunda de las nereidas, hija de la anterior.
 Doris, la madre de Sima, la amante de Poseidón.

Antigua Grecia 
 Doris, nombre que los griegos daban al cuchillo ritual usado para sacrificar a las víctimas en las ofrendas.

Astronomía 
 (48) Doris, un asteroide nombrado así en honor a la oceánide.

Música 
 Doris (2013) álbum de Earl Sweatshirt.

Zoología 
Doris, un género de gastrópodos.